Come — пятнадцатый студийный альбом американского певца Принса, выпущенный 16 августа 1994 года на лейбле Warner Bros. Records. Come достиг первого места в чарте Великобритании (в 5-й раз в его карьере), № 4 в Австрии, № 2 в Австралии и пятнадцатого места в американском чарте Billboard 200, получил золотой статус в Великобритании и в США.

На обложке имелась надпись «1958-1993», обозначавшая «годы жизни» прежнего Принса.

Список композиций 
 «Come» — 11:13
 «Space» — 4:28
 «Pheromone» — 5:08
 «Loose!» — 3:26
 «Papa» — 2:48
 «Race» — 4:28
 «Dark» — 6:10
 «Solo» — 3:48
 «Letitgo» — 5:32
 «Orgasm» — 1:39

Над альбомом работали 
 Принс — вокал, инструменты
 Tommy Barbarella — клавишные (2, 7)
 Mr. Hayes — клавишные (2, 7)
 Sonny T. — бас-гитара (2, 5, 7)
 Michael B. — ударные (2, 5, 7)
 Brian Gallagher — тенор-саксофон (1, 6, 7, 9)
 Kathy J. — баритон-саксофон (1, 6, 7, 9)
 Joseph Robinson — труба (1, 6, 7, 9)
 Steve Strand — труба (1, 6, 7, 9)
 Dave Jensen — труба (1, 6, 7, 9)
 Michael B. Nelson — тромбон (1, 6, 7, 9)
 Ricky Peterson — клавишные (9)
 Eric Leeds — флейта (9)
 Mayte — бэк-вокал (6)
 Kathleen Bradford — бэк-вокал (9)
 Vanity — вокализация (10)

Чарты

Синглы в Hot 100 
 «Letitgo» (#31 US, #10 US R&B)
 «Space» (#71 US R&B)

Примечания

Ссылки 
 Come at Discogs
 Come at Prince Vault

Альбомы Принса
Альбомы на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Принсом